RTM steht für:
 Radiodiffusion Télévision Marocaine, siehe Société nationale de radiodiffusion et de télévision
 Radio e Televisão Maubere, osttimoresischer Parteisender
 Radio Televisyen Malaysia, malaysischer Staatssender
 Rastertunnelmikroskop
 Ready to Market, Begriff aus der Produktentwicklung
 Régie des Transports de Marseille
 Registered Trade Mark, registrierte Marke (®)
 Release to Manufacturing, Begriff aus der Softwareentwicklung, siehe Entwicklungsstadium (Software)
 Remember The Milk, webbasierter Dienst für Termin- und Aufgabenplanung
 Resin Transfer Moulding, Verfahren zur Herstellung faserverstärkter Kunststoffbauteile, siehe Spritzpressen
 Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, niederländische Verkehrsgesellschaft
 Stichting voorheen RTM, niederländische Museumsbahn über die Rotterdamsche Tramweg Maatschappij
 Ruby Topic Maps, eine Topic-Maps-Engine für die Programmiersprache Ruby (Programmiersprache)
 Real-Time Monitoring
 Flughafen Rotterdam Den Haag (IATA-Code), niederländischer Flughafen

rtm steht für:
 Rotumanische Sprache (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf den Rotuma-Inseln des Inselstaates Fidschi

Abkürzung